Attività fisica
 Barefoot, in inglese, indica lo stato di chi sceglie di camminare a piedi scalzi.
 Barefoot running, corsa a piedi nudi

Equitazione
 Barefoot horse, metodo di conduzione del cavallo senza l'applicazione di ferratura.	
 Barefoot movement, fenomeno culturale riguardante la conduzione del cavallo scalzo

Altro
 Barefoot College, iniziativa educativa e umanitaria fondata da Bunker Roy
 Barefoot Gen, serie manga
 A piedi nudi (Barefoot) – film del 2014 di Andrew Fleming